Awaji (wyspa)
 Awaji (miasto)